Pavel Nedvěd (), född 30 augusti 1972 i Cheb i Tjeckoslovakien, är en tjeckisk före detta fotbollsspelare (mittfältare).

Nedvěd tillhörde flera år av sin karriär Europas bästa mittfältare och hade en nyckelroll i sitt italienska klubblag Juventus FC. 1996 tog han EM-silver med Tjeckien. Han deltog även i EM-slutspelet 2004, men fick en olycklig skada i semifinalmatchen mot Grekland. En intressant detalj är att Nedveds knäskålar består av tre delar, ett medfött fel som kallas patella partita.

Karriär

Meriter 
 EM i fotboll: 1996, 2000, 2004
 EM-silver 1996
 EM-semifinal 2004
 Guldbollen 2003 som Europas bästa spelare

 Ligafotboll:
 Italienska Serie A med SS Lazio 2000

Män
Födda 1972
Spelare i Juventus FC
Fotbollsspelare i SS Lazio
Spelare i AC Sparta Prag
Spelare i Serie A
Spelare i VM i fotboll 2006
Tjeckiska fotbollsspelare
Tjeckiska landslagsspelare i fotboll
Fifa 100
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 1996
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2004
Spelare i Fifa Confederations Cup 1997
Levande personer
Personer från Cheb